Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 1991 des Internationaux de France de tennis.

Faits marquants 
 Ivan Lendl, tête de série 3, et Jonas Svensson, tête de série 13, déclarent forfait avant le début du tournoi.
 Trois têtes de série s'inclinent au premier tour : Karel Nováček face à Magnus Gustafsson, John McEnroe contre Andreï Cherkasov et Brad Gilbert contre l'invité Cédric Pioline.
 Jim Courier remporte le tournoi en s'imposant en finale contre son compatriote Andre Agassi. Il remporte son  ATP en simple. Agassi s'incline lui pour la deuxième fois d'affilée en finale après celle perdue l'année précédente face à Andrés Gómez.

Parcours

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Tennis masculin en 1991
Simple messieurs des Internationaux de France
Tennis en France en 1991
Tennis en mai 1991
Tennis en juin 1991